Edward Sapir
 Sapir-Whorfhypothese
 Jacques Sapir
 Pinchas Sapir
 Sapir (Israel), Israelische leefgemeenschap